18-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 2001 прошла 6 сентября 2001 года в Нью-Йоркской в Metropolitan Opera. Ведущим церемонии был Джейми Фокс.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa и Pink — «Lady Marmalade»
 Missy Elliott — «Get Ur Freak On»
 Eminem (с Dido) — «Stan»
 Fatboy Slim — «Weapon of Choice»
 Janet Jackson — «All for You»
 U2 — «Beautiful Day»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
Moby (с Gwen Stefani) — «South Side»
 Eminem (с Dido) — «Stan»
 Lenny Kravitz — «Again»
 Nelly — «Ride wit Me»
 Robbie Williams — «Rock DJ»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
Eve (с Gwen Stefani) — «Let Me Blow Ya Mind»
 Dido — «Thank You»
 Missy Elliott — «Get Ur Freak On»
 Janet Jackson — «All for You»
 Jennifer Lopez — «Love Don't Cost a Thing»
 Madonna — «Don’t Tell Me»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
'N Sync — «Pop»
 Dave Matthews Band — «I Did It»
 Destiny's Child — «Survivor»
 Incubus — «Drive»
 U2 — «Elevation (Tomb Raider Remix)»

Лучший новый артист | Best New Artist in a Video 
Alicia Keys — «Fallin’»
 Coldplay — «Yellow»
 Nikka Costa — «Like a Feather»
 David Gray — «Babylon»
 Sum 41 — «Fat Lip»

Лучшее поп видео | Best Pop Video 
'N Sync — «Pop»
 Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mýa и Pink — «Lady Marmalade»
 Backstreet Boys — «The Call»
 Destiny’s Child — «Survivor»
 Britney Spears — «Stronger»

Лучшее рок видео | Best Rock Video 
Limp Bizkit — «Rollin' (Air Raid Vehicle)»
 Aerosmith — «Jaded»
 Linkin Park — «Crawling»
 Staind — «It's Been Awhile»
 Weezer — «Hash Pipe»

Лучшее R&B видео | Best R&B Video 
Destiny's Child — «Survivor»
 112 — «Peaches & Cream»
 Sunshine Anderson — «Heard It All Before»
 R. Kelly — «I Wish»
 Jill Scott — «Gettin' in the Way»

Лучшее рэп видео | Best Rap Video 
Nelly — «Ride wit Me»
 Eminem (с Dido) — «Stan»
 Ja Rule (с Lil' Mo и Vita) — «Put It on Me»
 Jay-Z — «I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)»
 Snoop Dogg (с Master P, Nate Dogg, Butch Cassidy и Tha Eastsidaz) — «Lay Low»

Лучшее хип-хоп видео | Best Hip-Hop Video 
OutKast — «Ms. Jackson»
 The Black Eyed Peas (с Macy Gray) — «Request + Line»
 City High — «What Would You Do?»
 Missy Elliott — «Get Ur Freak On»
 Eve (с Gwen Stefani) — «Let Me Blow Ya Mind»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
'N Sync — «Pop»
 Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa и Pink — «Lady Marmalade»
 Fatboy Slim — «Weapon of Choice»
 Janet Jackson — «All for You»
 Jennifer Lopez — «Love Don't Cost a Thing»

Лучшее видео саундтрека | Best Video from a Film 
Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa и Pink — «Lady Marmalade» (из Moulin Rouge!)
 Destiny's Child — «Independent Women» (из Charlie’s Angels)
 DMX — «Ain't No Sunshine» (из Exit Wounds)
 K-Ci & JoJo — «Crazy» (из Save the Last Dance)
 U2 — «Elevation (Tomb Raider Mix)» (из Lara Croft: Tomb Raider)

Прорыв видео | Breakthrough Video 
Fatboy Slim — «Weapon of Choice»
 Common (с Macy Gray) — «Geto Heaven (remix)»
 Gorillaz — «Clint Eastwood»
 R.E.M. — «Imitation of Life»
 'N Sync — «Pop»
 Robbie Williams — «Rock DJ»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
Fatboy Slim — «Weapon of Choice» (режиссёр: Spike Jonze)
 Eminem (с Dido) — «Stan» (режиссёры: Dr. Dre и Phillip Atwell)
 Linkin Park — «Crawling» (режиссёр: Brothers Strause)
 OutKast — «Ms. Jackson» (режиссёр: F. Gary Gray)
 R.E.M. — «Imitation of Life» (режиссёр: Garth Jennings)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
Fatboy Slim — «Weapon of Choice» (Choreographers: Micheal Rooney, Spike Jonze and Christopher Walken)
 Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa и Pink — «Lady Marmalade» (Choreographer: Tina Landon)
 Janet Jackson — «All for You» (Choreographers: Shawnette Heard, Marty Kudelka and Roger Lee)
 Madonna — «Don’t Tell Me» (Choreographer: Jamie King)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
Robbie Williams — «Rock DJ» (Special Effects: Carter White FX, Audio Motion and Clear Post Production)
 Missy Elliott — «Get Ur Freak On» (Special Effects: Glenn Bennett)
 Fatboy Slim — «Weapon of Choice» (Special Effects: Ben Gibbs)
 U2 — «Elevation» (Special Effects: Pixel Envy and Chris Watts)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
Fatboy Slim — «Weapon of Choice» (Art Director: Val Wilt)
 Aerosmith — «Jaded» (Art Director: Laura Fox)
 Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa и Pink — «Lady Marmalade» (Art Director: Bernadette Dus)
 Gorillaz — «Clint Eastwood» (Art Directors: Pete Candeland and Jamie Hewlett)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
Fatboy Slim — «Weapon of Choice» (Editor: Eric Zumbrunnen)
 Missy Elliott — «Get Ur Freak On» (Editor: Scott Richter)
 'N Sync — «Pop» (Editor: Chrome)
 U2 — «Elevation (Tomb Raider Mix)» (Editor: Joseph Kahn)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
Fatboy Slim — «Weapon of Choice» (оператор: Lance Acord)
 Aerosmith — «Jaded» (оператор: Thomas Kloss)
 Missy Elliott — «Get Ur Freak On» (оператор: James Hawkinson)
 Eminem (с Dido) — «Stan» (оператор: Darek Wolski)

MTV2 Award 
Mudvayne — «Dig»
 Craig David — «Fill Me In»
 Gorillaz — «Clint Eastwood»
 India.Arie — «Video»
 Jurassic 5 — «Quality Control»
 Alicia Keys — «Fallin’»

Viewer’s Choice 
'N Sync — «Pop»
 Backstreet Boys — «The Call»
 Destiny's Child — «Independent Women»
 Eve (featuring Gwen Stefani) — «Let Me Blow Ya Mind»
 Limp Bizkit — «My Way»
 Nelly — «Ride wit Me»

International Viewer’s Choice Awards

MTV Австралия 
  Aneiki — «Pleased to Meet You»
  The Avalanches — «Since I Left You»
  Fatt Dex (featuring MC Trey) — «Creepin'»
  Paul Mac — «Just the Thing»
  Superheist — «Step Back»

MTV Бразилия 
  Ana Carolina — «Quem de Nós Dois»
  Adriana Calcanhotto — «Devolva-Me»
  Wanessa Camargo — «O Amor Não Deixa»
  Catedral — «Eu Amo Mais Você»
  Charlie Brown Jr. — «Rubão, o Dono do Mundo»
  Patrícia Coelho — «O Meu Sangue Ferve por Você»
  Cogumelo Plutão — «Esperando na Janela»
  Falamansa — «Rindo à Toa/Xote dos Milagres»
  Jota Quest — «O Que Eu Também Não Entendo»
  KLB — «Ela Não Está Aqui»
  Maurício Manieri — «Primavera»
  Mary’s Band — «Happy Birthday»
  Os Paralamas do Sucesso — «Aonde Quer Que Eu Vá»
  O Rappa — «O Que Sobrou do Céu»
  Rumbora — «O Mapa da Mina»
  Sandy & Junior — «A Lenda»
  Skank — «Balada do Amor Inabalável»
  Tihuana — «Que Vês?»
  Twister — «40 Graus»
  Jay Vaquer — «A Miragem»

MTV Индия (Hindi film category) 
  Аша Бхосле, Сону Нигам и  — «Kambakth Ishq»
  Сунидхи Чаухан,  и Шанкар Махадеван — «Bumbro»
  Алка Ягник и Удит Нараян — «Aaja Mahiya»
  Алка Ягник, Удит Нараян,  и  — «Mitwa»
  Алка Ягник,  и Удит Нараян — «Dil Ne Yeh Kaha Hain Dil Se»

MTV Индия (Hindi pop category) 
  Lucky Ali — «Tere Mere Saath»
  Colonial Cousins — «Guiding Star»
  Sultan Khan and K. S. Chithra — «Piya Basanti»
  Falguni Pathak — «Meri Chunar Udd Jaye»
  Shubha Mudgal — «Mann Ke Manjeere»

MTV Япония 
  Chemistry — «Pieces of a Dream»
  Gospellers — «Towa Ni»
  L'Arc-en-Ciel — «Stay Away»
  Misia — «Rhythm Reflection»
  Hikaru Utada — «Can You Keep a Secret?»

MTV Корея 
  Cho Sung Mo — «Do You Know?»
  g.o.d. — «Lie»
  Lee Seung-Hwan — «Of You, for You»
  Park Ji-yoon — «Adult Ceremony»
  Position — «I Love You»

MTV Латинская Америка (Север) 
  Control Machete (featuring Ely Guerra) — «Amores Perros (De Perros Amores)»
  Genitallica — «Imagina»
  La Ley — «Fuera de Mí»
  Paulina Rubio — «Y Yo Sigo Aquí»
  Alejandro Sanz — «El Alma al Aire»

MTV Латинская Америка (Центр) 
  Chancho en Piedra — «Eligiendo una Reina»
  Dracma — «Hijo de Puta»
  La Ley — «Fuera de Mí»
  Paulina Rubio — «Y Yo Sigo Aquí»
  Stereo 3 — «Atrévete a Aceptarlo»

MTV Латинская Америка (Юг) 
  Catupecu Machu — «Y Lo Que Quiero Es Que Pises sin el Suelo»
  Natalia Oreiro — «Tu Veneno»
  Fito Páez — «El Diablo de Tu Corazón»
  Paulina Rubio — «Y Yo Sigo Aquí»
  Alejandro Sanz — «El Alma al Aire»

MTV Мандарин 
  Jacky Cheung — «Complain for Reason»
  Gigi Leung — «The Price of Love»
  Liang Jing Ru — «Courage»
  Karen Mok — «Lazy to Bother»
  Sticky Rice — «Taekwondo»
  Stefanie Sun — «The Happiness That I Need»
  Jolin Tsai — «Fall in Love with a Street»
  Nicholas Tse — «Jade Butterfly»
  Leehom Wang — «Son of Dragon»
  Zhang Hui Mei — «One Night Stand»

MTV Россия 
  Alsou — «Before You Love Me»
  Mumiy Troll — «Moya Pevitsa»
  t.A.T.u. — «Ya Soshla S Uma»

MTV Southeast Asia 
  Black Maria — «Veto»
  Dome — «Pa Lao»
  Kyla — «Hanggang Ngayon»
  Naif — «Posessif»

Специальная премия «Признание Поколения» | Video Vanguard Award 
 U2

Выступления

Пре-шоу 
 Alien Ant Farm — «Smooth Criminal»
 City High (с Eve) — «What Would You Do?»/«Caramel»

Основное шоу 
 Jennifer Lopez (с Ja Rule) — «Love Don't Cost a Thing»/«I'm Real (Murder Remix)»
 Linkin Park и The X-Ecutioners — «One Step Closer»
 Alicia Keys — «Für Elise»/«Fallin’»
 *NSYNC (с Michael Jackson) — «Pop»
 Daphne Aguilera — «Naughty Baby Did a No-No» (joke performance)
 Jay-Z — «Izzo (H.O.V.A.)»
 Staind — «Fade»
 Missy Elliott (с Nelly Furtado, Ludacris и Trina) — «One Minute Man»/«Get Ur Freak On (remix)»
 U2 — «Elevation»/«Stuck in a Moment You Can't Get Out Of»
 Britney Spears — «I'm a Slave 4 U»

При участии 

 Christina Aguilera
 Backstreet Boys
 Milton Berle
 Mary J. Blige
 Britney Spears
 Jon Bon Jovi
 Busta Rhymes
 Nikka Costa
 Carson Daly
 Destiny's Child
 Sheryl Crow
 Daft Punk
 Andy Dick
 DMX
 Dream
 Dale Earnhardt Jr.
 Eve
 Will Ferrell
 Ginuwine

 Macy Gray
 Rashad Haughton
 Janet Jackson
 Mick Jagger
 Jewel
 Spike Jonze
 Chris Kattan
 Kid Rock
 Johnny Knoxville
 Ananda Lewis
 Lil'Kim
 Moby
 Mandy Moore
 Mudvayne
 Mýa
 Nelly
 OutKast
 P. Diddy
 Pink

 Dee Dee Ramone
 Johnny Ramone
 Marky Ramone
 Shakira
 Jessica Simpson
 Will Smith
 Snoop Dogg
 Julia Stiles
 Ben Stiller
 Gwen Stefani
 Tenacious D
 Timbaland
 Triumph the Insult Comic Dog
 Usher
 Mark Wahlberg
 Christopher Walken
 Estella Warren
 Michael Jackson

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 2001
 MTV VMA 2001

Музыкальные премии
2001
2001 год в музыке США
2001 год в Нью-Йорке